Słoneczny miecz (fr. L'Épée-soleil) – osiemnasty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1992 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 1994 roku Egmont Polska.

Album przynosi powrót Kriss de Valnor, o której losie dotąd nie było nic wiadomo po tym, jak bliska śmierci została po raz ostatni ukazana w „Między ziemią a światłem”. Po czterech pojedynczych zamkniętych albumach, ten rozpoczyna najdłuższy jak dotąd cykl wewnątrz serii, wydany później również pod zbiorczym tytułem „W szponach Kriss” („Dans les griffes de Kriss”, brak polskiej edycji), obejmujący 6 kolejnych tomów i zamknięty dopiero w „Klatce”.

Streszczenie 
Thorgal podróżował aby bogowie zapomnieli jego imię i tym samym uwolnili od ciążącej klątwy. W jednym z gospodarstw wiking postanowił prosić o gościnę na noc, gdzie został należycie ugoszczony. Gospodarz opowiedział mu o grupie niedobitków niestrudzenie mierzących się z siłami lokalnego samozwańczego władcy, imieniem Orgow Niepokonany. Pragnąc spełniać obowiązek wobec nowego surowego rządcy oraz przywłaszczyć sobie dobra Thorgala, chłop wydał wikinga na budowę fortecy okrutnego władcy. Szenko, syn gospodarza, nie mogąc znieść traktowania cudzoziemców przez ojca, opuścił domowe progi, by przyłączyć się do przeciwników Orgowa. Thorgal poznał wkrótce Michaila, również niewolnika, z którym uciekł dzięki wygranemu pojedynkowi, w jakim pokonał nadzorującego budowę władcę. Michail został uśmiercony podczas ucieczki, jednak Thorgal trafił bezpiecznie do granic niedobitków na rozległych moczarach. Tymczasem młody Szenko napotkał w lesie księżniczkę Florianę, której świtę w ostatnich dniach unicestwiono, kiedy była transportowana z niewielkiego księstwa do Orgowa, aby posłużyć jako rękojmię posłuszeństwa. Oboje zostali wnet zaskoczeni przez żołnierzy władcy - Floriana zaś pochwycona. Thorgal trafił przed oblicze herszta niedobitków, którym okazała się być - uciekła z Krainy Qa - Kriss de Valnor. Posłużyła się ona Thorgalem wbrew jego woli, by odzyskać niegdysiejszą broń Ogotaja, zawłaszczoną z Mayaxatlu. Miotająca promienie broń zwana była słonecznym mieczem. Jaryło, zastępca Kriss, wedle planu poddał się Orgowowi oferując pomoc przy napadnięciu niedobitków drogą przez bagna. Ofiarował także zbiegłego z placu budowy Thorgala, umożliwiając udowodnienie szczerości swych zamiarów oraz lojalności. Orgow od razu wyruszył z żołnierzami za Jaryłą, nie bacząc na ostrzeżenia Woziania, swego doradcy - wuja Floriany. Gdy Thorgala umieszczono w klatce, Szenko ruszył mu z pomocą i razem wyswobodzili przetrzymywaną księżniczkę, czyniąc przy tym zamieszanie w obozie. Szenko i Floriana wyruszyli razem swoją drogą, Thorgal natomiast wrócił do niedobitków, by przeszkodzić Kriss w przejęciu słonecznego miecza. Pułapka, w jaką wpadł Orgow i jego ludzie unieszkodliwiła wszechmocnego władcę, którego ostatecznie zabiła wojowniczka. Broń Ogotaja straciła swą moc, co przeszkodziło Kriss w realizowaniu planów wykorzystania jej do przyszłych podbojów. Rezygnując ze stanowiska herszta niedobitków, Kriss ruszyła za Thorgalem, rada z możliwości dzielenia z nim przygód.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal 

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a